Pomerenke ist der Familienname von:

 Martin Pomerenke (* 1985), deutscher Volleyballspieler
 Stefan Pomerenke (* 1973), deutscher Volleyballspieler

Siehe auch:
 Pommerenke
 Pommerencke